Amerikai Egyesült Államok
 Fruitvale (Colorado)
 Fruitvale (Idaho)
 Fruitvale (Fresno megye, Kalifornia)
 Fruitvale (Kern megye, Kalifornia)
 Fruitvale (Oakland, Kalifornia)
 Fruitvale (Oregon)
 Fruitvale (Tennessee)
 Fruitvale (Texas)
 Fruitvale (Washington)

 Kanada
 Fruitvale (Brit Columbia)

Egyéb
 Fruitvale, Sonny Smith-album